Архимандрит Лев (в миру Луи́ Жилле́, ; 8 августа 1892, Сен-Марселлен, Изер — 29 марта 1980, Лондон) — архимандрит Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Константинопольского патриархата, церковный писатель.

Биография 
Получил высшее образование в университетах Гренобля и Женевы.

Утратив в студенческие годы веру, он вновь обрел её во время Первой мировой войны, после знакомства в немецком плену с русскими православными людьми. Большое влияние оказали на него труды Фёдора Достоевского.

Поступил в бенедиктинский монастырь в Фарнборо. В 1924 года перешёл в монастырь восточного обряда в Галиции Львовской епархии, где принял монашеское имя Лев. Был личным секретарём митрополита Галицкого Андрея Шептицкого.

В 1927 году возвратился в Ниццу, где служил в русской церкви восточного обряда.

В начале 1928 году в Париже перешёл в православие, будучи принят в сущем сане.

В 1928—1938 году служил в православной церкви святой Женевьевы в Париже, посещал Константинополь, Дамаск, Иерусалим, служил на Ближнем Востоке, в Греции и в Ливане.

Преподавал французский язык в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.

Один из основателей франкоязычного православного прихода в Париже. Некоторое время служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Лурмель, 77 в Париже, основанной монахиней Марией (Скобцовой).

Работал с русскими заключёнными в тюрьмах (в частности, в 1932 году напутствовал перед казнью Павла Горгулова, убийцу президента республики Поля Думера), а также вёл в кружке по изучению Священного Писания на Монпарнасе в Париже.

Переехал в Лондон, где окормлял Содружество святого Албания и преподобного Сергия. Писал также под псевдонимом «Монах Восточной Церкви».

Скончался 29 марта 1980 года в Лондоне.

Публикации 

 Социальное христианство // Вестник РСХД. 1928 — № 11. — С. 14-18
 Искушение в пустыне // Вестник РХСД. 1929. — № 4. — С. 2-8
 Садку Сундар Синг // Вестник РХСД. 1929. — № 7. — С. 14-16
 Христос — моя жизнь // Вестник РХСД. 1929. — № 12. — С. 3-5
 В поисках первоначального евангельского предания // Путь. 1932 — № 36. — C. 81-88
 Христианское движение против войны // Новый град. 1932 — № 3. — C. 72-75
 Религия и социальный вопрос в современной Франции // «Новый Град». 1932. — № 4. — C. 77-83
 Мессианская вера // Новый град. 1938. — № 13. — C. 140—145
 Письма немецких пасторов из тюрьмы // «Новый Град». 1939. — № 14. — C. 112—114
 Страдающий Бог // Православное дело. 1939. — № 1. — C. 9-20
 Страдающий Бог // Вестник РХД. 2017. — № 207 — С. 38-48
 Metropolitan Evloggi // Sobornost. 1946. — № 34.
 L’icône de la Trinité de Roublev // Irénikon, № 4, 1947.
 О Призывании Имени Иисуса Христа // Вестник РХСД. 1952. — № 22 (III. Mai — juin) — С. 8-14; 1952. № 23 (IV. Juillet — aout). — С. 3-9; № 6
 О призывании имени Иисуса // Страницы: богословие, культура, образование. 2001. — т.6 — № 4 — С. 508—521
 Диаконы православного Востока // Theology. — Индианаполис, издание Северозападного Христианского университета, 1955. — № 8. — С. 81-98.
 Les laics dans l’histoire de l’Eglise // Contacts. Revue Française de l’Orthodoxie. 1959. — № 27. — Pp. 158—163
 Homélie sur Isaïe // Contacts, 1969.
 The Vision // Syndesmos News. 1972. — № 8 Dec.
 Две проповеди // Альфа и Омега. 1995 — № 4 (7) — С. 22-29
 Что такое вера? // Альфа и Омега. 1996. — № 1 (8). — С. 78-84
 Миряне в истории Церкви // Альфа и Омега. 1998 — № 1 (15) — С. 118—121
 Святой Албаний и цена ученичества // Соборность: сборник избранных статей из журнала Sobornost. Содружество святого Албания и преподобного Сергия. — М.: ББИ св. ап. Андрея, 1998. — 256 с. — С. 63-66
 Памяти митрополита Евлогия (Проповедь, произнесенная в русской церкви в Лондоне 18 сентября 1946 года) // Вестник РХД. 2007. № 1 (192) — С. 242—246
 Из книги «Безграничная любовь» // Вестник РХД. 2017. — С. 49-54

 Introduction à la foi orthodoxe: Commentaire du Symbole de Nicée-Constantinople, Bulletin de la Communauté orthodoxe française, Paris: Saint-Cloud 1930.
 Иисус Назарянин по данным истории. — Париж: YMCA-Press, 1934. — 165 c.
 Communion in the Messiah: Studies in the relationship between Judaism and Christianism. — London, 1942.
 Orthodox Spirituality: An Outline of the Orthodox Ascetical and Mystical Tradition. — [London]; New York: Soc. for Promoting Christian Knowledge; Macmillan, 1945. 103 p. (под псевдонимом «Монах Восточной Церкви»)
 Communion in the Messiah: Studies in the relationship between Judaism and Christianism. — St. Vladimir Seminary Press
 Introductions a la spiritualite orthodoxe. — Paris: Desclee de Brouwer, 1983 (Французский перевод)
 Православная духовность: Очерк православной аскетической и мистической традиции. -[Киев]: Кайрос, 1998. 106 с. (Русский перевод)
 An Outline of the History of Modern Jewish Religious Thought. — London, 1946.
 La prière de Jésus: Sa genèse, son développement dans la tradition byzantine, Chevetogne: Seuil 1951.
 Dans la Cathédrale, in Allusions a Kafka, Le Caire: La Part du sable 1954.
 Dieu set Lumière, in Vues sur Kierkegaard, Le Caire: La Part du sable 1954.
 A Day with our Lord: A Meditation for Daily Life, drawn from the Scriptures. — London; New York: Mowbray; Morehouse-Gorham, 1958. 28 p.
 On the Invocation of the Name of Jesus. — London: The Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 1958. 32 p. (под псевдонимом «Монах Восточной Церкви»)
 2-е издание (репринт) — Oxford: S. L. G. Press. The Convent of the Incarnation, 1970.
 Jésus: Simples regards sur le Sauveur. — Chevetogne: Seuil 1959. (под псевдонимом «Монах Восточной Церкви»).
 Presence du Christe. — Chevetogne, 1960.
 Notre Père: Introduction à la foi et à la vie chrétienne, Beyrouth: An-Nour 1962.
 2-е издание — Paris: Cerf, 1988. 80 p.
 Sois mon pretre. — Beyrouth: An-Nour, 1963.
 Jerusalem: Symbole des convergences spirituelles. — Beyrouth: Cenacle libanais, 1964.
 Jesus: A Dialogue with the Savior, transl. by a Monk of the Western Church, Glen Rock, New Jersey: Paulist Press 1965.
 Le visage de Lumière: Reflets d’Evangile — Chevetogne: Editions de Chevetogne 1966. 229 p. (под псевдонимом «Монах Восточной Церкви»).
 The Shepherd. — London: Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 1968. — 38 p.
 Amour sans limites. — Chevetogne, 1971.
 The Burning Bush: Addresses delivered at the Retreat house of Pleshey. — London: The Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 1971. 61 p. (2-е издание — Templegate).
 L’an de grâce du Seigneur: Un commentaire de l’année liturgique byzantine. — Beyrouth: An-Nour, 1972. Т. 1. — 158 p.; Т. 2. — 208 p. (под псевдонимом «Монах Восточной Церкви») (2-е издание — Paris: Cerf, 1988. 358 p.) (Английский перевод — St. Vladimir Seminary Press).
 Notes sur la Liturgie. — Beyrouth: An-Nour, 1973.
 Ils regardent vers Lui. — Chevetogne, 1975.
 In Thy Presence. — London; Oxford: Mowbrays, 1977. 144 p. (2-е издание — St. Vladimir Seminary Press).
 Le Colombe et l’Agneau. — Chevetogne, 1979. 126 p.
 L’offrande liturgique. — Paris: Cerf, 1988. 112 p.
 Serve the Lord With Gladness. — Crestwood: SVS Press, 1990. 108 p.
 Unité en division les lettres de Lev Gillet, un moine de l'Église d’Orient, à Andrei Cheptytsky 1921—1929, éd. P. Galadza, Paris & Ottawa: Éd. Parole et silence 2009.

Литература 
 Зернов Н. Памяти архимандрита Льва Жилле // Вестник РХД. 1980. — № 131. — С. 387—389.
 Contacts. 1981. — № 116. — P. 263—301, 359—361.
 
 Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923—1939 / Сост. Н. А. Струве. — М.; Париж: Русский путь; YMCA-Press, 2000. — С. 315.
 
 Бер-Сижель Э. Архимандрит Лев Жилле // Преподобный Сергий в Париже. История Парижского Свято-Сергиевского Православного богословского Института, Санкт Петербург: Росток 2010. — C. 392—400
 Клеман О. Отец Лев Жилле // Вестник РХД. 2012. — № 200 — С. 181—204
 Андреев А., свящ. «Иисус Назарянин по данным истории» о. Льва (Жилле) в контексте современной европейской библеистики // XXV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. — С. 8-12
 Ликвинцева Н. В. Архимандрит Лев (Жилле) в контексте истории русского зарубежья // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2018. — М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2018. — С. 117—151.

Архимандриты Константинопольской православной церкви
Клирики временного экзархата русских приходов